Чирковая:

Реки
 Чирковая (приток Ватыльки)
 Чирковая (приток Мах-Катын-Егана)